Cookville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cookville (Kansas)
 Cookville (Missouri)
 Cookville (New York)
 Cookville (Tennessee)
 Cookville (Texas)
 Cookville (Vermont)

Siehe auch:
 Cooksville